Квиршид () — коммуна в Германии, в земле Саар. 

Входит в состав района Саарбрюкен. Население составляет 13,8 тыс. человек (2010). Занимает площадь 20,21 км². Официальный код  —  10 0 41 516.

Община подразделяется на 3 сельских округа.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Города Саара